FAIR est un sigle, qui peut désigner :
 le Forum pour d'autres indicateurs de richesse ;
 le Fonds d'Action et d'Initiative Rock ;
 Fairness and Accuracy in Reporting, une organisation américaine de critique des médias ;
 le futur nom () du Centre de recherche sur les ions lourds ;
 les 4 principes FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) dans le cadre des Sciences ouvertes.